

Cinema 
The Cost – film del 1915 diretto da Otis B. Thayer (Otis Thayer)
The Cost – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Santa Barbara Films 
The Cost – film del 1920 diretto da Harley Knoles

Altro 
The Cost – album dei The Frames del 2006
La trappola (The Cost) – episodio della prima stagione di The Wire